Salt River ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Fließgewässer:
 Salt River (Gila River), Arizona
 Salt River (Mississippi River)
 Salt River (Dominica), im Parish Saint John in Dominica
 Salt River (Gamtoos), Südafrika

Orte:
 Salt River (Kentucky)
 Salt River (Missouri)
 Salt River (Kapstadt)

Bergketten:
 Salt River Range, Bergkette in Wyoming